Волнистый астрильд () — птица семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразных.

Описание 
Длина волнистых астрильдов от 10,5 до 12,5 см. Верхняя сторона туловища коричневая, крылья более тёмные, возле глаз проходит красная полоса; горло, зоб, передняя часть шеи и грудь белые, брюшко розоватое, по телу волнистый рисунок. Клюв ярко-красный, у молодых птиц чёрный, но через 5—6 недель после вылета из гнезда он приобретает соответствующую окраску.

Распространение 
Волнистый астрильд обитает в тропической и Южной Африке, а также на островах Зелёного мыса, Мадагаскар, Святой Елены.

Местообитание 
Волнистые астрильды обитают на берегах болот, рек и ручьёв, заросших высокой травой, тростником и кустарником, также они живут на травянистых лугах.

Питание 
Волнистые астрильды едят семена и беспозвоночных.

Примечания

Ссылки 
 http://ornito.ru/domashnie-pitomtscy/astril-dy/volnistyi-astril-d.html
 http://www.klubochek.info/ptici/68-pticy-ameriki/955-volnistyj-astrild.html
 http://www.goldensites.ru/item/2406

Астрильды
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Африки